Схедий — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии
 Схедий — предводитель фокидцев во время Троянской войны;
 Схедий — один из женихов Пенелопы;
 Схедий — троянец, убит Ахиллом;
 Схедий — фокидский вождь, убит Гектором.

 (23383) Схедий — астероид Юпитера.

Примечания

Литература